Osoby o nazwisku Escobar:
 Alexander Escobar – salwadorski piłkarz
 Andrés Escobar – kolumbijski piłkarz
 Antonio Escobar y Mendoza – hiszpański etyk
 Enzo Escobar − chilijski piłkarz
 Eusebio Escobar − kolumbijski piłkarz
 Fabio Escobar – paragwajski piłkarz
 Félix Escobar – argentyński lekkoatleta
 Hil Yesenia Hernández Escobar − chilijska modelka
 José Luis Escobar Alas − salwadorski biskup
 José Escobar – ekwadorski lekkoatleta
 Juan Andrés Naranjo Escobar – hiszpański polityk
 Manolo Escobar – hiszpański piosenkarz
 Marisol Escobar (1930–2016) – amerykańska rzeźbiarka
 Pablo Escobar – kolumbijski baron narkotykowy
 Pánfilo Escobar – paragwajski piłkarz
 Patricio Escobar – paragwajski polityk
 Pero de Escobar – portugalski odkrywca
 Rolando Escobar – panamski piłkarz
 Sergi Escobar – hiszpański kolarz

Inne:
 Escobar de Campos – gmina w Hiszpanii, w prowincji León
 Escobar de Polendos – gmina w Hiszpanii, w prowincji Segowia
 San Escobar